Кла́ус А́ллофс (; родился 5 декабря 1956 в Дюссельдорфе, ФРГ) — немецкий футболист, нападающий. У него есть младший брат Томас, который также был футболистом.

Клубная карьера 
Аллофс начал профессиональную карьеру в 1975 году в «Фортуне». Он играл на позиции атакующего полузащитника и провёл около ста матчей, помогая клубу два раза подряд выиграть Кубок Германии. В сезоне 1978/79 Аллофс стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, а также забил четыре мяча в восьми играх в Кубке обладателей кубков, в котором его команда дошла до финала, где уступила «Барселоне».

В 1981 году Аллофс перешёл в «Кёльн», где продолжал регулярно забивать. В сезоне 1985/86 он забил семь голов в чемпионате страны и девять раз отличился в Кубке УЕФА. В этом розыгрыше еврокубка «Кёльн» дошёл до финала, где проиграл мадридскому «Реалу». В следующем сезоне Аллофс играл вместе с братом Томасом, а затем покинул чемпионат Германии на три года, уехав в марсельский «Олимпик».

Аллофс завершил карьеру после трёх проведённых сезонов в бременском «Вердере». В сезоне 1991/92 Кубка обладателей кубков он забил в финале «Монако», благодаря чему его клуб выиграл турнир. В 1993 году 36-летний Аллофс завершил игровую карьеру, за которую он в чемпионатах Германии и Франции сыграл 515 матчей и забил 211 голов.

Карьера в сборной 
Аллофс сыграл за национальную сборную ФРГ 56 матчей и забил 17 голов. Его дебют в сборной состоялся 11 октября 1978 года в Праге в матче с командой Чехословакии, который немцы выиграли со счётом 4:3.

Аллофс стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы 1980, где он забил три гола, причём все в матче группового турнира против сборной Голландии. Немецкая сборная выиграла тот чемпионат. Также Аллофс играл на чемпионате Европы 1984 года и на чемпионате мира 1986 года. В 1986 году немецкая сборная дошла до финала турнира. Последний матч в составе национальной сборной Аллофс сыграл 31 марта 1988 года в товарищеском матче со сборной Швеции, в котором отметился забитым голом.

Работа тренером и функционером 
В 1998—1999 годах Аллофс временно исполнял обязанности генерального менеджера и тренера «Фортуны». В 1999 году он получил должность спортивного директора «Вердера», в которой проработал 13 лет. В ноябре 2012 года перешёл на аналогичную должность в «Вольфсбурге», которую покинул в декабре 2016 года.

Достижения

Командные 

«Фортуна»
 Обладатель Кубка Германии: 1978/79, 1979/80
 Финалист Кубка обладателей кубков: 1978/79

«Кёльн»
 Обладатель Кубка Германии: 1982/83
 Финалист Кубка УЕФА: 1985/86

«Олимпик Марсель»
 Чемпион Франции: 1988/89
 Обладатель Кубка Франции: 1988/89

«Вердер»
 Чемпион Германии: 1992/93
 Обладатель Кубка Германии: 1990/91
 Победитель Кубка обладателей кубков: 1991/92

сборная Германии
 Чемпион Европы: 1980
 Финалист Чемпионата мира: 1986

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1980 (3 гола)
 Лучший бомбардир чемпионата Германии: 1978/79, 1984/85
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА: 1985/86

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Fussballdaten 
 Статистика на Weltfussball 
 Статистика на National-football-teams.com 
 Статистика игрока на Transfermarkt 
 Статистика тренера на Transfermarkt 

Футболисты Германии
Футбольные тренеры Германии
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки сборной Германии по футболу
Тренеры ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Чемпионы Европы по футболу